Omikron Eridani är en Bayer-beteckning som kan avse följande stjärnor:

 Omikron1 Eridani
 Omikron2 Eridani